
Termin -{TAA}- ima više značenja.

 Stop kodon, element genetičkog koda
 Antigen tumara, ()